Laßberg heißen folgende geographische Objekte:

 Laßberg (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Laßberg (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Lassberg oder Laßberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Edingshaus von Lassberg (1940–2018), deutsche Autorin und Wissenschaftsjournalistin
 Carl Ludwig von Lassberg (1709–1785), deutscher Forstmann, sächsischer Oberlandforstmeister
 Friedrich von Laßberg (1798–1838), leitete von 1836 bis 1838 die Landesregierung des Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen
 Johann Maximilian Albrecht von Laßberg (1711–1788), Sachsen-Weimarischer Offizier
 Joseph von Laßberg (1770–1855), deutscher Forstmann, Germanist und Schriftsteller
 Maximilian von Laßberg (1813–1866), bayerischer Kammerjunker und Postrat der Thurn-und-Taxis-Post in Lippe
 Christiane Henriette Sophie von Laßberg (1761–1778), Tänzerin und Hofdame in Weimar

 Laßberg (Adelsgeschlecht), österreichische Adelsfamilie in Süddeutschland.
 Wolfgang von Laßberg, 1417 Herr von Rappoltenkirchen (Tullnerfeld)